Een verkeersweg:
N397 (België)
N397z (België)
N397 (Frankrijk)
N397 (Nederland), zie Provinciale weg 397
N397 (Zwitserland)